1951 Голяма награда на Германия е 1-вото за Голямата награда на Германия и шести кръг от сезон 1951 във Формула 1, провежда се на 29 юли 1951 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Германия